

Persone

Cognome 
 Enzo Dell'Aquila – sceneggiatore e regista italiano
 Giacomo II Caetani dell'Aquila – nobile italiano
 Giuseppe Dell'Aquila – mafioso italiano
 Guido Dell'Aquila – giornalista e autore televisivo italiano
 Vito Dell'Aquila – taekwondoka italiano

Patrionimico 
 Andrea dell'Aquila – scultore e pittore italiano
 Antonio dell'Aquila – religioso italiano
 Giovanni Battista Branconio dell'Aquila – orafo e protonotario apostolico italiano
 Pietro dell'Aquila – cardinale cattolico italiano
 Pietro dell'Aquila – vescovo cattolico e teologo italiano
 Silvestro dell'Aquila – architetto e scultore italiano
 Vincenzo dell'Aquila – presbitero italiano

Altro 
 Dell'Aquila – nobile famiglia campana